Stürmer:
 Der Stürmer

Nom de Famille 
 Boris Stürmer
 Christina Stürmer
 Karl Stürmer
 Michael Stürmer
 Barthélemi de Stürmer
 Ignace de Stürmer

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme